Hagby kan syfta på:
 Hagby, Kalmar kommun – en tätort i Kalmar kommun
 Hagby, Täby kommun – en småort i Täby kommun
 Hagby, Skuttunge socken – en småort i Skuttunge församling i Uppsala kommun
 Hagby, Hagunda härad – en småort i Hagby församling i Uppsala kommun
 Hagby-Bläsinge – en del av småorten Hagby-Bläsinge i Mörbylånga kommun på Öland

Se även 
 Hagby socken
 Hagby landskommun
 Hagby församling
 Hagby kyrka
 Hagby distrikt